Cappella dell'Immacolata – chiesa di Stella, località Contrada
Cappella dell'Immacolata – chiesa di Stella, località Verne

Pagine correlate
Cappella dell'Immacolata Concezione